Cod ATC M05 este o parte a Sistemului de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică.
M Sistemul musculo-scheletic

 

Sistem de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică
Coduri ATC